Alojzy Smolka (1907– 1971) – lalkarz, aktor, reżyser, scenograf, dyrektor teatru lalek
 Franciszek Jan Smolka (1810–1899) – działacz tajnych organizacji niepodległościowych, polityk demokratyczny i liberalny, działacz społeczny, prezydent Sejmu Ustawodawczego w Kromieryżu i austriackiej Rady Państwa, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Franciszek Jan Smolka (1810–1899) – polski prawnik, prezydent parlamentu Austro-Węgier
 Franciszek Smolka (1883-1947) – polski historyk filozofii, papirolog
 Franciszek Smolka (filozof) (1883– 1947) – polski papirolog, bibliotekarz i historyk filozofii, nauczyciel, związany ze szkołą lwowsko-warszawską
 Iwona Smolka (ur. 1941) – polska pisarka, krytyk literacki
 Martin Smolka (ur. 1959) – czeski kompozytor
 Lukáš Smolka (ur. 1980) – czeski hokeista
 Stanisław Smolka (1854–1924) – polski historyk, współtwórca i przedstawiciel krakowskiej szkoły historycznej, syn Franciszka Smolki
 Stanisław Smolka (major) (1882– 1939) –  major saperów inżynier Wojska Polskiego, założyciel uzdrowiska Wieniec-Zdrój
 Zygfryd Bonawentura Smolka OFM (ur. 1957) –  polski teolog, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego